Грегори Кинг Хоблит (, род. 27 ноября 1944 года в Абилин, Техас, США) — американский кинорежиссёр и ТВ-продюсер.

Хоблит продюсировал, писал сценарии и снимал эпизоды нескольких популярных телешоу, таких как NYPD Blue, L.A. Law, and Hill Street Blues.

с 1994 года женат на актрисе Дебре Фарентино и имеет одного ребёнка.

Фильмография 
 1993 — Класс-61 (ТВ) ()
 1996 — Первобытный страх ()
 1998 — Падший ()
 2000 — Радиоволна ()
 2002 — Война Харта ()
 2007 — Перелом ()
 2008 — Не оставляющий следа ()

Ссылки 
 

Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США